Calle de Ríos Rosas - straat in het district Chamberí in Madrid
 Ríos Rosas (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat